Юсуф (транслирано , както и ) може да се отнася до:

 Юсуф, дванадесетата сура на Свещения Коран
 Юсуф, един от пророците в исляма
 Юсуф, син на Константин Драгаш